Марк Сибюэ́ (; ) — французский кёрлингист.

В составе мужской команды Франции участник  (заняли девятое место) и двух  (лучший результат — четвёртое место в ). В составе юниорской мужской сборной Франции участник трёх  (лучший результат — пятое место в ).

Играл в основном на позиции первого и третьего.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции